«Зимняя сказка» — советский рисованный мультипликационный фильм по одноимённой сказке Сергея Козлова, о том, как Ёжик всю зиму лечил Медвежонка после того, как тот переел снега.

Сюжет 
Пришла зима. Весь лес укрыло снегом. Медвежонок так радовался, что бегал и прыгал по сугробам. «Красота!» — кричал он. — «Это надо всё съесть!» Снегирь сказал ему: «Ты зачем лёг в снег? Простудишься!» «Не-а, я бы всё это — съел. Всю эту красоту. А съем — и поспать можно будет!» — отвечал Медвежонок. И он купался в снегу, ел снег и считал снежинки. А когда замёрз, то побрёл домой и залез под одеяло на кровать. Медвежонок лежал и ему казалось, что он всё кружится вместе со снежинками. «Я — снежинка», — повторял он. Снегирь полетел к Ёжику и сказал ему: «Твой друг Медвежонок объелся снегом». Ёжик тут же собрал лукошко и побежал к Медвежонку. Всю зиму он старательно ухаживал за больным. Когда на окне звонко закапали сосульки, Медвежонок выздоровел и проснулся, но ничего не помнил о своей болезни. Идя домой, Ёжик грустно сказал: «Не помнит. А сам всю зиму говорил, что он — снежинка. И я так боялся, что он растает к весне!»

Создатели 
{| class="standard"
|-
| автор сценария || Сергей Козлов
|-
| режиссёр || Юрий Бутырин
|-
| художник-постановщик || Александр Елизаров
|-
| композитор || Виктор Купревич
|-
| оператор || Игорь Шкамарда
|-
| звукооператор || Виталий Азаровский
|-
| художники-мультипликаторы || Юрий Бутырин, Александр Елизаров, Иван Самохин
|-
| художники || Жанна Корякина, Александр Сичкарь, Александр Брежнев, Теодор Великород, Ольга Киселёва, Наталия Дмитриева
|-
| роли озвучивали || Клара Румянова — Ёжик, Георгий Бурков — Медвежонок, Георгий Вицин — Снегирь
|-
| ассистент режиссёра || Галина Черникова
|-
| монтажёр || Любовь Георгиева
|-
| редактор || Елена Ходина
|-
| директор || Лидия Варенцова
|}
 Создатели приведены по титрам мультфильма.

 Переиздания на DVD и на VHS 
Сборник мультфильмов "Зимняя сказка" выходил на VHS

Зимняя сказка Сборник мультфильмов 1997 VHS ассоциацией «Видео Союз» и компанией «Динара» 

90 минут Видеозапись

Волшебная сернаСтрелочникЗимняя сказкаВерь-не-верьЗемляничный дождикЦенная бандерольИстория с единицейПочти невыдуманная историяБасни Михалкова

Мультфильм многократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов.
 «Трям! Здравствуйте!». (Крупный план) Сборник мультфильмов.
 «Трям! Здравствуйте!» Сборник мультфильмов.
 «Белогривые лошадки» (Твик-Лирек) Сборник мультфильмов.
 «Для самых маленьких» Сборник мультфильмов.
 «Любимые песенки» Сборник мультфильмов.
 «Спокойной ночи, малыши! Неделя 2-я»'''. (Источник — Аниматор.ру)

См. также 
 Трям! Здравствуйте!
 Осенние корабли
 Удивительная бочка
 Ёжик в тумане

Литература 
 
 

Содержание: 26 сказок. Художник: Абалакина Татьяна Васильевна.

Ссылки 
 
 «Зимняя сказка» на портале «Ежепедия»
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 Зимняя сказка на сайте Ежиный портал

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Рисованные мультфильмы СССР 1981 года
Мультфильмы Юрия Бутырина
Экранизации сказок Сергея Козлова
Мультфильмы о говорящих медведях